El término culata puede referirse:

 a la culata, la parte de un motor de combustión interna, ya sea un motor de explosión o un motor diésel, de dos o de cuatro tiempos, con la que se cierra la cámara de combustión;
 a la culata de un arma de fuego o de artillería, la parte posterior, en la que se inicia la explosión que impulsa al proyectil.